Лесніков Георгій Михайлович (1928—1981) — радянський актор та режисер, заслужений артист РРФСР.
 Лесніков Іван Сергійович (1991—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юргенс Наталя Микитівна (Леснікова) (1932—2014) — радянська і українська театральна актриса, народна артистка Української РСР.